Der Hamburger Architektur Sommer ist eine alle drei Jahre stattfindende Kulturveranstaltung in Hamburg.

Organisation 
Der Architektursommer wurde 1994 „als baukulturelle Bürgerinitiative ins Leben gerufen“, Träger ist der Verein Initiative Hamburger Architektur Sommer e.V. Der Architektursommer bildet über einen Zeitraum von rund drei Monaten den Rahmen für „eine Vielzahl von Veranstaltungen unterschiedlicher Formate zu Architektur, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur, Stadtentwicklung und Ingenieurbau unter Einbeziehung aller künstlerischen Disziplinen.“ 
Das Programm setzt sich aus unabhängigen Einzelveranstaltungen von Architekturbüros, Berufsverbänden, Museen, Behörden, Galerien, Vereinen, Hochschulen und Einzelpersonen zusammen. Zielgruppe ist seit Beginn die breite Öffentlichkeit. Als baukulturelle Triennale gilt der Architektursommer als „eine feste Größe im Hamburger Kulturleben.“ Aus Anlass des Jubiläums „100 Jahre Bauhaus“ wurde der 9. Architektursommer auf das Jahr 2019 verschoben.

Chronologie 
 1. Hamburger Architektursommer 1994
 2. Hamburger Architektursommer 1997
 3. Hamburger Architektursommer 2000, Mai bis September
 4. Hamburger Architektursommer 2003: „Wege der Moderne“
 5. Hamburger Architektursommer 2006: „Die wachsende Stadt“
 6. Hamburger Architektursommer 2009: „Raum in der Zeit – Hamburg im Fluss“, Juni bis September
 7. Hamburger Architektursommer 2012: „Vor Ort. Aneignung und Teilhabe“, Mai bis August
 8. Hamburger Architektursommer 2015: „Über die Verhältnisse“, Mai bis Juli
 9. Hamburger Architektursommer 2019: „Ausgang offen. Moderne mit Zukunft?“, Mai bis Juli

Literatur 
 Manfred Sack: Baukunst monatelang. Vom 10. Mai an: Hamburger Architektur-Sommer 1994. In: Die Zeit, 6. Mai 1994.
 Roman Hollenstein: Eine leuchtende Krone für die Hafencity. In: Neue Zürcher Zeitung, 4. Juli 2003.
 Ausgang offen. Moderne mit Zukunft? Hamburger Architektur Sommer 2019 Mai bis Juli.. hrsg. v. Hamburger Architektur Sommer e.V., 2019.

Weblinks 
 
 Website des Hamburger Architektur Sommers
 Hamburger Architektur Sommer auf der Webseite der Hamburgischen Architektenkammer

Einzelnachweise 

Veranstaltung in Hamburg
Veranstaltung (Architektur)
Kultur (Hamburg)
Architektur (Hamburg)
Erstveranstaltung 1994